Llistat dels cims de la serralada dels Andes amb una altitud superior als  metres.

Vegeu també 
Llistat de les muntanyes més altes del món

Andes